Jane Seymour kan syfta på:

Personer 

 Jane Seymour (ca. 1508−1537), drottning av England och Henrik VIII:s tredje hustru
 Jane Seymour (ca. 1541–1561), inflytelserik författare och dotter till Edward Seymour, 1:e hertig av Somerset
 Jane Seymour (ca. 1637–1679), dotter till William Seymour, 2:e hertig av Somerset
 Jane Georgiana Seymour (1809–1884), hertiginna av Somerset och dotter till Thomas Sheridan
 Jane Seymour (1893–1956), kanadensisk-amerikansk skådespelare
 Jane Seymour (född 1951), brittisk skådespelare

Se även 

 Seymour (olika betydelser)